The Silent Command – film del 1915 diretto da Robert Z. Leonard
The Silent Command – film del 1923 diretto da J. Gordon Edwards